Die Perschaja Liha 2000 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. April 2000 und endete am 5. November 2000.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Wyschejschaja Liha 2001 auf. Der Zweitplatzierte FK Luninez, der ebenfalls aufstiegsberechtigt war, zog wegen Konkurs zurück. Planmäßig sollten in dieser Saison vier Teams absteigen. Wegen des Rückzug vom FK Luninez sollte Traktor Minsk als Dreizehnter in der Liga bleiben. Nachdem dieser das Angebot ablehnte, verblieb stattdessen Chimik Swetlahorsk als Vierzehnter in der Liga. Neben Traktor stiegen die beiden letzten Vereine in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

2000
Fußballsaison 2000